Heydendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Suckow von Heydendorff (1912–2007), deutsche Bildhauerin
 Walther Heydendorff (1888–1974), österreichischer Offizier, Widerstandskämpfer, Schriftsteller und Genealoge

Siehe auch:
 Conrad von Heydendorff
 Heidendorf